Марија дел Кармен има више значења:

 Марија дел Кармен (Мазатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Марија дел Кармен, Гранха Нијембро (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Марија дел Кармен (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Марија дел Кармен (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Марија дел Кармен (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Марија дел Кармен (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику